Цээл () — название двух сомонов в Монголии.

 Цээл (Говь-Алтай) — сомон аймака Говь-Алтай
 Цээл (Туве) — сомон аймака Туве